Гри́шин (Грішин) () — російське прізвище. Відомі носії:
 Гришин Анатолій Дмитрович (1937) — український бандурист.
 Гришин Анатолій Кузьмич (1939—2016) — радянський російський веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон, суддя міжнародної категорії.
 Гришин Валентин Степанович (1936—2004) — радянський футболіст.
 Гришин Віктор Васильович (1914—1992) — радянський партійний і державний діяч, 1-й секретар Московського міського комітету КПРС (1967—1985).
 Гришин Дмитро Сергійович (1978) — російський підприємець.
 Гришин Ігор Анатолійович (1994—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гришин Ігор Вікторович (1989) — український футболіст.
 Гришин Леонід Михайлович — майор Служби безпеки України.
 Гришин Олександр Васильович (1953—1989) — радянський кінорежисер, сценарист.
 Гришин Олександр Миколайович — російський хокеїст, захисник. Виступає за «Сокіл» (Київ) у Професіональній хокейній лізі.
 Гришин Олександр Сергійович — радянський військовий діяч.
 Гришин Олексій — сторінка багатозначності для усіх людей, що мають таке прізвище та ім'я.
 Гришин Сергій Миколайович (1984—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гришин Ярослав Володимирович (1985) — український адвокат, правозахисник.

Грішин:
 Грішин Борис Дмитрович (футболіст) (*1943) — радянський футболіст та футбольний арбітр.
 Грішин Ігор Іванович (1975—2014) — капітан (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грішин Євген Романович (1931—2005) — радянський ковзаняр, чотириразовий олімпійський чемпіон
 Грішин Костянтин Ігорович (Семенченко Семен Ігорович) — народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання.
Гришина:
 Гришина Анастасія Миколаївна (1996) — російська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Гришина Ірина Георгіївна (1953) — радянська, російська актриса театру і кіно.
 Гришина Ольга Сергіївна (1982) — українська акторка.
 Гришина Юлія Миколаївна (1978) — доктор юридичних наук, професор. Народний депутат України 9-го скликання.
Російські прізвища